nUbuntu ou network Ubuntu est un projet qui reprend la distribution Ubuntu pour en faire un live CD et un CD d'installation avec des outils spécifiques pour les tests sur la sécurité serveurs et réseaux.
Par la suite, nUbuntu sera axé poste de travail pour les utilisateurs avancés.

nUbuntu utilise le gestionnaire de fenêtres Fluxbox pour rendre nUbuntu rapide, fonctionnel et facile à utiliser. Il inclut quelques-uns des programmes de sécurité les plus populaires de Linux comme Wireshark, nmap, DSniff, et Ettercap.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Liste de Live CD

Distribution dérivée d'Ubuntu
Live CD orienté sécurité
Logiciel d'analyse du réseau informatique
Logiciel libre de sécurité informatique

de:Liste von Linux-Distributionen#Ubuntu-Derivate